Бето́ннораство́рная устано́вка (сокр. БРУ), также бетоносмесительная установка (БСУ), растворобетонный узел (РБУ) — узел по производству бетонных и растворных смесей различных классов и марок. Широко используется для работы с удалёнными объектами, при строительстве дорог, мостов, коттеджей и других сооружений. В зависимости от объёмов производства может иметь определенную комплектацию и производительность, отличаться компактностью размеров, степенями мобильности, надежности, устойчивости к механическим, химическим и термическим воздействиям.

Технические характеристики БРУ 
 производительность – количество изготовленной бетонной смеси (м3) в час, в соответствии с заданными пропорциями;
 установленная мощность (кВт);
 ёмкость склада цемента (м3);
 число фракций заполнителей (шт.);
 ёмкость по загрузке/выходу (л);
 ёмкость склада заполнителей (м3);
 тип смесителя;
 система обогрева (при низких температурных режимах);
 масса.

Классификация БРУ 

 По диапазону поддерживаемых температурных режимов
 Зимний — конструкция предусматривает возможность работы в зимний период,
 Летний — конструкция не предусматривает возможность работы в зимний период,
 По степени мобильности
 Стационарные – классический вариант БРУ, отличающийся высокой производительностью бетонного раствора определенной марки в час. Используются на предприятиях для укладки бетона и строительных площадках, нацеленных на продолжительный рабочий цикл в одном месте.
 Мобильные – компактные узлы, позволяющие производить бетонную смесь в средних количествах. Используются строительными компаниями, выполняющими работу в разных местах, характеризуются мобильностью и простотой монтажа, распределяются на установки буксируемого типа и без колесной базы.
 По степени автоматизации
 С ручным режимом управления – узлы, на которых производственный цикл протекает под четким контролем специалистов.
 С автоматическим режимом управления – установки, на которых цикл производства бетонной смеси протекает автоматически.
 По типу загрузки смеси
 башенные, вертикальные — у которых материалы хранятся над смесительной установкой и подаются в смеситель под действием силы тяжести,
 горизонтальные (также — партерного типа ) - у которых материалы подаются в смеситель с помощью специальных установок, а хранятся на земле. По типу используемых складов материалов выделяют следующие подтипы горизонтальных заводов:
 с рядным складом — где хранилища расположены в один ряд,
 со звездообразным складом — где хранилища расположены вокруг центральной точки по кругу,
 с карманным складом.
 По способу загрузки инертных материалов:
 с конвейерной загрузкой — используется транспортерная лента, угол 20 градусов,
 со скиповой загрузкой — используется ковш-короб (т. н. скип), угол 60 градусов,
 с элеваторной загрузкой — используется на вертикальных заводах, где материалы подаются не вверх, а вниз,
 с грейферной загрузкой — используются грейферные ковши,
 со скреперной загрузкой — используется скреперный механизм.

Основные узлы бетонно-растворных установок 
 цинк-банка для закачки и хранения цемента;
 шнековый контейнер для доставки в смеситель цемента;
 смеситель для замеса;
 установка для дозирования и хранения инертных материалов;
 устройство транспортерной подачи дозированных порций инертного материала;
 бак для воды;
 бак для пластификаторов;
 пневматическая система;
 комната управления для обеспечения контроля над процессом производства бетонной смеси.

Основные производители БРУ 
Производители сгруппированы по государственной принадлежности:
 Россия: Ржевмаш, 345-й Механический завод, Самарская Лука, ЗЗБО, Завод Стройтехника, ИПК Феррум гарант. 
 Германия: Liebherr, Stetter, Elba, Wiggert,
 Турция: Elkon, Meka, Imer, Güriş,
 Китай: HZS, XLHJ Group, SANQ Group и др.
 Казахстан : АО "ЭМЗ"

Фотографии БРУ

См. также 
 Автобетоносмеситель с самозагрузкой
 Бетоносмесительный завод
 Автобетоносмеситель
 Бетон
 Гравитационный бетоносмеситель

Примечания 

Машины для бетонных работ